Санко — фамилия. Представители:
 Санко, Баиссама (род. 1992) — гвинейский футболист.
 Санко, Жибриль (род. 1983) — сьерралеонский футболист.
 Санко, Мохамед (род. 2003) — нидерландский футболист.
 Санко, Фодей (1937—2003) —  основатель повстанческой группировки Объединённый революционный фронт в Сьерра-Леоне.